Овчари могу бити:

 Овчари (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Овчари (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Овчари (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република